AJ steht als Abkürzung für:

 Aero Contractors Company of Nigeria (IATA-Code)
 AJ McLean (* 1978), US-amerikanischer Popsänger
 Apostel Jesu, eine römisch-katholische afrikanische Missionsgemeinschaft
 Apostelamt Juda, eine christliche Religionsgemeinschaft in Deutschland
 Armani Jeans, siehe Giorgio Armani SpA #Marken
 Essbesteckserie des dänischen Designers und Architekten Arne Jacobsen
 Aserbaidschan (veralteter NATO-Ländercode)
 Astronomical Journal, eine astronomische Fachzeitschrift
 North American AJ, ein Bomber der US Navy

AJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Peterborough
 Norwegen: Mysen in der Provinz Østfold
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Argentinien

Aj steht für:
 Aj (Zeitung), indische Tageszeitung in Hindi, Hrsg.: Aj Prakashan Pvt.Ltd

aJ steht für:
 attoJoule, eine SI-Einheit, siehe Größenordnung (Energie) #Attojoule – aJ

Abkürzung